Vass Mónika (Budapest, 1979. május 21. –)

Egy nővére, Vass Katalin, illetve egy húga van, Vass Zsófia.

A Török Pál utcai, ma Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium néven ismert Kisképzőbe járt 1993–97 között.

Végzése után az Erkel András vezetése alatt álló Varga rajzfilmstúdióban dolgozott. Egyebek mellett közreműködött az Alex Alexeiev rendezte Mr. Bean c. rajzfilm megalkotásában. Ezalatt néhány hónapot Kínában töltött.

2006-ban találkozott Tavaszi Lászlóval, akivel 2012-ben létrehozták, s azóta is folyamatosan alkotói a Kerekmese c., saját YouTube-csatornájukon megjelentetett rajzfilmjeiknek. A Kerekmese mára Magyarország legjobban nézett meserajzfilmjei között van. Össznézettsége meghaladja az 1 milliárdot

Vass Mónika Tavasz Lászlóval s két közös gyermekükkel (Tomival s Lilikével) a Somogy megyei Kerekiben élnek. Vass Mónika immár nagykorú iker fiai Budapesten végzik tanulmányaikat.